

Persone
 Albert Armitage (1864-1943) – esploratore e navigatore scozzese
 Alison Armitage (1965) – attrice britannica
 Bertram Armytage o Armitage (1869–...) – militare ed esploratore australiano
 David Armitage Bannerman (1886-1979) – ornitologo britannico
 Delon Armitage (1983) – rugbista a 15 britannico di origine trinidadiana
 George Armitage (1898-1936) – calciatore inglese, di ruolo difensore
 George Armitage Miller (1920-2012) – psicologo statunitense
 Heather Armitage (1933) – ex atleta britannica, specialista della velocità
 Iain Armitage (2008) – attore statunitense
 Karole Armitage (1954) – danzatrice e coreografa statunitense
 Kenneth Armitage (1916-2002) – scultore britannico
 Norman Cohn-Armitage (1907-1972) – schermidore statunitense
 Peter Armitage (1924) – statistico britannico, specializzato in statistica medica
 Richard Armitage (1971) – attore britannico

Animazioni giapponesi
 Armitage III – anime del 1994
 Armitage III: Dual-Matrix – anime del 2002
 Armitage III: Poly-Matrix – anime del 1997